Az 1952. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 5000 méteres versenyszámát február 17-én rendezték a Bislett Stadionban. Az aranyérmet a norvég Hjalmar Andersen nyerte, új olimpiai csúccsal. A Magyarországot képviselő Lőrincz Ferenc a 21., Merényi József a 26. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

(*) Az időt természetesen fagyott jégen teljesítették.
(**) A rekordot nem ismerték el a korcsolyázó-szövetség 1955-ös kongresszusát megelőzően, és az időt természetesen fagyott jégen teljesítették.

A versenyen új olimpiai rekord született:

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Jegyzetek

Források 

F05000